Пиньель-де-Абахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяфьель.  Занимает площадь 21,20 км². Население — 186 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида